Zkratka ZP, tedy spojení písmen z a p, může mít více významů:

 Zákoník práce
 Zdravotní pojišťovna
 Zbrojní průkaz

Podobné zkratky 
 ZTP
 ZPS

Externí odkazy 
 
 

Zkratky